Wachstum oder englisch Growth steht für:

 Wachstum (Biologie), Wachstum von Lebewesen
 Wachstum (Mathematik), Zunahme einer  Messgröße im Zeitverlauf
 Wachstum (Gruppentheorie), Wachstum von Gruppen und Graphen in der Gruppentheorie

Siehe auch
 Pflanzenwachstum
 Wirtschaftswachstum
 Marktwachstum
 Wachstumsfaktor (Begriffsklärung)